La Gare Saint-Lazare kan syfta på:

Paris Saint-Lazare järnvägsstation – en järnvägsstation i Paris
Järnvägen eller Gare Saint-Lazare – en målning av Édouard Manet från 1866
Stationen Saint-Lazare – en målning av Claude Monet från 1877